5-й кавалерийский корпус — крупное войсковое соединение, состоящее из других кавалерийских соединений (дивизий, бригад), а также частей и подразделений различных родов войск.

 5-й кавалерийский корпус (ВСЮР)
 5-й кавалерийский корпус (1-го формирования)
 5-й кавалерийский корпус (2-го формирования)